DM poate fi:

 Dominica, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .dm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Dominica
 Marcă germană, în limba germană Deutsche Mark
 Drogerie Markt, rețea de magazine de cosmetice și bunuri de larg consum din Austria
 Depeche Mode, formație britanică de muzică synthpop/electronic